F 805 is een naamsein in gebruik of gebruikt bij de Nederlandse marine. De volgende schepen hebben gevaren met dit naamsein:
 Van Speijk (schip uit 1941), een Nederlands fregat (tot 1953 kanonneerboot).
 Hr. Ms. Van Nes (1967), een Nederlands fregat van de Van Speijkklasse.
 Zr. Ms. Evertsen (2005), een Nederlands fregat van de De Zeven Provinciënklasse.